Hora se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sunder Lal Hora
 Frederich Bayard Hora